«Коммунит» («Русский газ») (1925) — художественный фильм, снятый в Ростове-на-Дону на киностудии «ЮВКино-комсомол». Немое чёрно-белое кино (6 частей).

Фантастическая лента об изобретении в СССР парализующего газа для победы мировой революции.

Фильм не сохранился.

Примечания 

Немые фильмы СССР
Фантастические фильмы СССР
Утерянные фильмы СССР
Фильмы СССР 1925 года